Trials of the Demon! es el decimoquinto episodio de la primera temporada de Batman: The Brave and the Bold, la serie animada, emitido originalmente el 20 de marzo de 2009.

Sinopsis 

Sherlock Holmes encuentra que varias mujeres están quedando en estado vegetativo. La policía sigue encuentra a un probable sospechoso, que logra escapar antes que lo apresen. Holmes llega al lugar, y después que la policía se va, revisa el lugar en busca de pistas. Encuentra un libro de magia negra, siguiendo al pie de la letra un hechizo de dicho libro, hace aparecer a Batman. Juntos, intentarán descubrir quien está detrás de todos éstos malvados ataques a mujeres inocentes.

Enlaces externos 
 

Episodios de series de animación